Stati Uniti d'America
 Bluefield – città della Contea di Mercer, Virginia Occidentale
 Bluefield – città della Contea di Tazewell, Virginia